Suhling ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Suhling (1938–2018), deutscher Technikhistoriker und Museumsdirektor
 Lucie Suhling (1905–1981), Widerstandskämpferin im Dritten Reich